Карпо може да се отнася до:

 Ори (Карпо) – фигура от древногръцката митология.
 Карпо – спътник на Юпитер.